Richard Alff ist der Name folgender Personen:

* Richard Alff (Jurist, 1915) (* 1915), deutscher Jurist und Richter
 Richard Alff (Jurist, 1943) (* 1943), deutscher Jurist und Nachrichtendienstmitarbeiter